Санта-Марина-Салина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

Население составляет 807 человек (2008 г.), плотность населения составляет 101 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 98050. Телефонный код — 090.

Покровительницей коммуны почитается святая Марина, празднование 17 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.santa-marina-salina.me.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики